Багиров Мамед Мансурович (; ) — хирург, доктор медицинских наук, профессор.

Биография 
Родился 3 ноября 1942 года в с. Карамамедли Кедабекского района.

В 1964 году окончил Азербайджанский государственный медицинский институт им. Н. Нариманова.

С 1964 по 1968 годы работал хирургом в г. Кировабаде.

В течение 1968—1972 годов был аспирантом кафедры грудной хирургии Киевского института усовершенствования врачей.

В 1972 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Создание искусственного пищевода из толстой кишки после предварительной подготовки трансплантата».

С 1972 по 1975 годы — ординатор и заведующий отделением торакальной хирургии городской клинической больницы № 6 г. Киев.

С 1975 по 1977 ггоды — ординатор городского центра торакальной хирургии.

С 1977 по 1986 годы — ассистент кафедры пульмонологии Киевского института усовершенствования врачей. С 1986 по 1990 годы — доцент, с 1990 года — профессор этой же кафедры.

В 1988 году защитил докторскую диссертацию по теме «Хирургическое лечение заболеваний трахеи».

С 1977 года на кафедре активно занимался подготовкой торакальных хирургов, пульмонологов и бронхологов. Им были усовершенствованы и разработаны новые учебные программы для циклов подготовки врачей. Совместно с сотрудниками кафедры он издал методические пособия и монографии по пульмонологии и торакальной хирургии, а также была разработана компьютерная программа обучения врачей.

С 1968 года активно занимается реконструктивно-восстановительной хирургией пищевода. В связи с высоким процентом осложнений и случаев смерти в результате эзофагопластики ученый экспериментально исследовал методы улучшения результатов операции путём предварительной тренировки сосудистого русла будущего трансплантата. В результате применения новых подходов ему удалось снизить послеоперационную смертность с 5 до 0 %. 

Параллельно с другими разделами торакальной хирургии М. М. Багиров с 1971 года занимался реконструктивной трахеобронхиальной хирургией. В частности, была поставлена ​​задача улучшить результаты восстановительных операций при связанных постинтубационных и посттрахеостомических стенозах гортани и трахеи. Поскольку операции, которые проводились ранее (механическое расширение, ларинготрахеотомия с введением Т-образной трубки, многоэтапная пластика, применение ауто- и гомопластических материалов) не давали желаемых результатов, М. М. Багиров совместно с профессором А. Н. Авиловой разработали принципиально новые в хирургической практике методы сиюминутных реконструктивных операций при трахеогортанний локализации повреждений. К ним относятся новые фигурные виды трахеогортанной пластики, циркулярно-лоскутная трахеогортанная пластика, дерматопластика после расширенной резекции трахеи. На все указанные виды операций получены патенты и авторские свидетельства. 

Благодаря новым разработкам клиника имеет приоритет в медицинской практике. 

М. М. Багировым также разработаны новые варианты операций на трахее, её бифуркации, а также на бронхах, грудной стенке, пищеводе. Разработаны новые медицинские подходы при стенозе трахеи с угрозой асфиксии.

Является одним из ведущих специалистов в мире в сфере реконструктивной торакальной хирургии. Его достижения отражены в более чем 300 научных работах, опубликованных в отечественных и зарубежных изданиях. Им издано 6 монографий, получено 22 авторских свидетельства и патента на новые методы диагностики и лечения заболеваний органов дыхания и пищеварения.

Результаты научных исследований отмечены Европейской ассоциацией кардиоторакальных хирургов. М. М. Багиров также награждён почетными грамотами Министерства здравоохранения Украины. В 1997 году за научную разработку пульмонологической помощи ему присуждена Государственная премия Украины в области науки и техники, в 2008 году — почетное звание заслуженного деятеля науки и техники Украины.

Является членом Европейской ассоциации кардиоторакальных хирургов, Европейской ассоциации торакальных хирургов, Американской ассоциации торакальных хирургов, Европейского респираторного общества.

В 1998—1999 годы Американское и Английское биографические общества назвали его одним из 100 лучших врачей мира. 

В 2012 году награждён золотой медалью Американского биографического института.

Под руководством М. М. Багирова защищено 7 кандидатских и 2 докторские диссертации.

Ссылки 
 Багиров Мамед Мансурович
 Популярная украинская газета опубликовала материал об уникальной операции, проведенной блестящим хирургом Мамедом Багировым
 БАГІРОВ Мамед Мансурович 
 Багіров Мамед Мансурович 

Хирурги Украины